Па́льцев — русская фамилия. Известные носители:

 Пальцев, Антип Фёдорович (1796—1872) — русский врач, доктор медицины, действительный статский советник.
 Пальцев, Борис Васильевич (1939—2014) — советский и российский учёный в области математики.
 Пальцев, Георгий Николаевич (1906—1964) — советский партийный деятель, председатель Мособлисполкома (1938—1940), первый секретарь Ивановского (1940—1944) и Владимирского (1944—1947) обкомов ВКП(б).
 Пальцев, Михаил Александрович (род. 1949) — академик РАН и РАМН.
 Пальцев, Николай Иванович (1949—2021) — российский политический деятель, мэр Ставрополя (2008—2011).
 Пальцев, Павел Николаевич (1914—1944) — полный кавалер ордена Славы.



См. также 
 Палец (значения)
 Пальцево
 Пальчиков